Атланти́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах мира.

Россия 

 Атлантическая улица — улица в Астрахани
 Атлантическая улица — улица в Хабаровске

Украина 

 Атлантическая улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области

См. также 

 Атлантическая авеню () — улица в Рио-де-Жанейро в Бразилии
 Атлантический переулок — переулок в Новокузнецке Кемеровской области